Der Kanton La Ferté-sous-Jouarre ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Meaux, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist La Ferté-sous-Jouarre. Vertreterin im Generalrat des Départements war von 2011 bis 2015 Marie Richard (PS). Seit 2015 wird der Kanton im Generalrat von Martine Bullot und Ugo Pezzetta (beide Les Républicains) vertreten.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 bestand der Kanton La Ferté-sous-Jouarre aus neunzehn Gemeinden: Bassevelle, Bussières, Chamigny, Changis-sur-Marne, Citry, La Ferté-sous-Jouarre (Hauptort), Jouarre, Luzancy, Méry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne, Pierre-Levée, Reuil-en-Brie, Saâcy-sur-Marne, Sainte-Aulde, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Sammeron, Sept-Sorts, Signy-Signets und Ussy-sur-Marne.

Lafertesousjouarre